Röntgen kan syfta på:

 Röntgenundersökning – en medicinsk undersökning av kroppen med hjälp av röntgenstrålning
 Tandröntgen – som ovan men med käken.
 Röntgenstrålning – en typ av joniserande elektromagnetisk strålning
 Röntgenrör – ett elektronrör som används för att alstra röntgenstrålning
 Röntgenspektroskopi – olika spektroskopiska mättekniker som har gemensamt att röntgenstrålning används för att analysera ett materialprov
 Röntgen (enhet) – en enhet för exponering av strålning
 Röntgenium – ett grundämne i det periodiska systemet
 Röntgenastronomi – en gren av astronomin som studerar elektromagnetisk strålning
 Röntgenkristallografi – en fysikalisk metod som används för att bestämma den tredimensionella strukturen för en kristall
 Röntgenemissionspektroskopi – en experimentell mätmetod där man registrerar röntgenfotoner
 Röntgenbinär – täta dubbelstjärnor som främst ger sig till känna genom sin starka röntgenstrålning

Personer
 Wilhelm Röntgen (1845–1923), upptäckaren av röntgenstrålningen
 Julius Röntgen (1855–1932), en tysk pianist och tonsättare
 Amanda Maier-Röntgen (1853–1894), en svensk violinist och tonsättare

Se även
 Röntgen Peak